Труп има више значења:
 Торзо, анатомски назив за горњи део тела
 Округ Труп (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Труп (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас.
 Труп (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија

 Труп (авион), је центални део конструкције летелице